Эстрела-ду-Норти (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Эстрела-ду-Норти (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.